Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 28. и 30. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светске првакиње из Лондона 2017. бранио је Андријус Гуџијус из Литваније.

Земље учеснице 
Учествовао је 32 атлетичара из 23 земаља. 

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
  Неутрални спортисти (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању диска пре првенства (27. септембар 2019.), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 28. септембра 2019. године. У квалификациона норма за пласман у финале износила је 65,50 метара (КВ), коју је пребацио 1 такмичар, а осталих 11 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 16:15, група Б у 17:45 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године у 21:15 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. године
 Резултати у бацању диска за мушкарце на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  и  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)
  пре почетка СП 2019. (стање са 31.7.2019.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном